Morillot peut faire référence à :

Patronyme 
 Juliette Morillot (1959-), journaliste française ;
 Léon Morillot (1838-1909), homme politique français ;
 Octave Morillot (1878-1931), peintre français, fils de Léon ;
 Roland Morillot (1885-1915), officier de marine français.

Autre 
 Roland Morillot (S613), sous-marin allemand de type XXI ayant servi dans la marine nationale française de 1946 à 1967.

Homonymie de patronyme
en:Morillot